Терешата — название населённых пунктов в России:

 Терешата — деревня в Верхнеландеховском районе Ивановской области.
 Терешата — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Терешата — деревня в Карагайском районе Пермского края.